B501 (België), een verbindingsweg in België
 Bundesstraße 501, een nationale weg in Duitsland